Tanna (eiland), een eiland in Vanuatu
Tanna (Duitsland), een plaats in Duitsland
 Tanna (geslacht), een geslacht van Cicade